Faculdade de Economia pode se referir a uma das instituições:

Brasil
 Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo
 Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense
 Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará
 Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso

Portugal
 Faculdade de Economia do Porto
 Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
 Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

Ver também
 Faculdade de Ciências Econômicas